Das Open GDF Suez 2013 war die 21. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Paris. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 28. Januar bis zum 3. Februar 2013 statt.

Ein weiteres Damen-Turnier in Pattaya als Bestandteil der International-Kategorie der WTA Tour 2013 fand ebenfalls zeitgleich vom 28. Januar bis zum 3. Februar 2013 statt.

Die Titelverteidigerin im Einzel Angelique Kerber konnte ihren Titel verletzungsbedingt nicht verteidigen. Die letztjährigen Doppelsieger verteidigten ihren Titel ebenso nicht, aber Liezel Huber trat mit neuer Partnerin an und konnte bis in das Finale vordringen.

Siegerin im Einzel wurde die ungesetzte Deutsche Mona Barthel, die im Finale die Top-Ten-Spielerin und topgesetzte Sara Errani mit 7:5, 7:64 besiegte. Sie konnte so ihren zweiten WTA-Titel und ersten Premier-Titel gewinnen. Im Doppel konnte sich Errani mit ihrer Partnerin Roberta Vinci gegen Liezel Huber / Andrea Hlaváčková 6:1, 6:1 durchsetzen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Open GDF 2013 fand vom 26. bis zum 28. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Paris